L'autoroute 6 (Highway 6 en anglais) est une autoroute provinciale asphaltée non divisée de la Saskatchewan au Canada. Elle s'étend de la frontière canado-américaine avec le Montana jusqu'à l' près de Choiceland.

Notes et références 

Autoroute en Saskatchewan